Underfist: The Series iba a ser una serie de animación creada por Maxwell Atoms. Esta serie, tendría su comienzo en la película estrenada el 2008 Underfist es un spin-off de la serie The Grim Adventures of Billy & Mandy.

La serie narraría la vida de Irwin, Hoss, Jeff, Skarr y Fred Fredburger como superhéroes en el Submundo. Acercando a Irwin y a Mandy a sus futuros destinos que se vieron en el capítulo de Billy y Mandy Mandy, the Merciless, alejando a Skarr del suyo visto en The Time Hole Incident de la serie Evil Con Carne. A éstos personajes se les uniría uno nuevo llamado Ernie.

La serie tendría otras dos películas tituladas Underfist versus the Dinosaurs y Underfist Against the Astrovampires''. Sin embargo, tanto la serie como las dos películas quedaron en proyectos cancelados al expirar el contrato de Maxwell Atoms en Cartoon Network.

Personajes

The Grim Adventures Of Billy & Mandy